Jeanne Arth e Darlene Hard hanno battuto in finale Beverly Baker e Christine Truman 2-6, 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Jeanne Arth /  Darlene Hard (Campionesse)
 Yola Ramírez /  Rosie Reyes (semifinali)

 Beverly Baker /  Christine Truman (finale)
 Sandra Reynolds /  Renee Schuurman (semifinali)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1959